Aquileia – comune italiano in Friuli-Venezia Giulia
 Aquileia –  città militare fondata nel 181 a.C. dai Romani
 Aquileia – nave ospedale della Regia Marina, già piroscafo passeggeri italiano ed in precedenza olandese varata nel 1914